Harald Sunde – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Malin Skulstad Sunde - calciatrice norvegese
 Olav Sunde – giavellottista norvegese
 Peter Sunde – informatico, imprenditore, attivista e politico svedese
 Rune Sunde – ex calciatore norvegese